Кубок Росії з футболу 2021–2022 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Володарем трофею вчетверте став «Спартак» (Москва).

Календар

Груповий раунд

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Група 8 

Результати

Група 9 

Результати

Група 10 

Результати

Група 11 

Результати

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на soccerway 

2021—2022
Росія
Росія
2021 у Росії
2022 у Росії